San Nicola puede referirse a:

 Isola di San Nicola, una isla italiana, parte del archipiélago de las Islas Tremiti (o Diomedee) en el Mar Adriático.
 San Nicola dell'Alto, municipio sito en el territorio de la provincia de Crotona, en Calabria, (Italia)
 San Nicola da Crissa, un municipio sito en el territorio de la provincia de Vibo Valentia, en Calabria (Italia).
 San Nicola la Strada, municipio italiano de la provincia de Caserta, en la región de Campania, (Italia)